Little Rock kan syfta på följande platser:

USA 

 Little Rock, delstatshuvudstad, Arkansas, Pulaski County, 
 Little Rock, Iowa, ort, Lyon County, 
 Little Rock (ort i USA, Minnesota), Beltrami County, 

Robotskapade USAförgreningar